У́лица Шми́дта — улица в Мурманске.

География 
Улица расположена в Октябрьском округе города, проходит параллельно улице Самойловой и проспекту Ленина. Нумерация домов идёт с юга на север. Большая часть зданий расположена по правую сторону улицы, ￼левая сторона — склон, спускающийся к железнодорожным путям.

Улица является продолжением проспекта Кирова и служит продолжением для улицы Коминтерна.

К улице Шмидта примыкают:

 Хибинский переулок;
 Театральный бульвар;
 Улица Дзержинского;
 Улица капитана Егорова;
 Улица Комсомольская;
 Улица Ленинградская.
 

Улицу Шмидта пересекает улица Книповича.

История 
Нынешнее название улица получила 22 июля 1925 года, до этого называлась улицей Красного флота и Красных моряков.

Улица названа в честь Петра Петровича Шмидта, который поднял восстание на крейсере «Очаков».

Достопримечательности 
 Мурманская ТЭЦ, дом 14;
 Памятник чугунной задвижке (у здания управления Мурманской ТЭЦ);
 Здание морского рыбопромышленного колледжа им. И. И. Месяцева (построено в 1933 году), дом 19/1;
 Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дом 23;
 Здание управления Мурманского тралового флота, бывший Дом междурейсового отдыха моряков (построено в 1938 году), дом 43
 Мемориал рыбакам и кораблям тралового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны (в сквере перед зданием МТФ).

Транспорт 
Улица является важной городской магистралью, по ней разрешено движение большегрузного автотранспорта. Она берет на себя автомобильную нагрузку всего центра города, поэтому на улице в часы пик часто наблюдаются пробки.

По улице проходит большое количество маршрутов общественного транспорта:

 Автобусы № 1,5,24,29,33Р;
 Троллейбусы № 2,4.

Примечания

Литература 
 А. А. Киселёв «Мурманск в истории улиц и площадей». МКИ,Мурманск, 2006 год.
 А. А. Киселёв, М. А. Тулин «Улицы Мурманска». МКИ,Мурманск, 1991 год.
 А. А. Киселёв «Мурманск в истории улиц и площадей». МКИ,Мурманск, 1977 год.

Шмидта
Октябрьский округ Мурманска